PQC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phuquoc / Phu Quoc (Vietnam)